Магрибский Кубок Чемпионов 1976 — 7-й и последний розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в октябре 1975 года в городе Тунис, в нём приняли участие 4 африканских клуба. Победителем третий раз подряд стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Магрибский Кубок Чемпионов 1976 на RSSSF 
 Кубок Чемпионов 1976 на WildStat

Примечания 

1976
Футбол в Африке в 1976 году
Октябрь 1976 года
Международные спортивные соревнования в городе Тунис
1976 год в Тунисе
Международные соревнования по футболу в Тунисе